De samenstelling Tweede Kamer 2006-2010 is de lijst van leden van de Tweede Kamer in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 en die van 9 juni 2010. De zittingsperiode ging in op 30 november 2006 en eindigde op 16 juni 2010.

De partijen staan in volgorde van grootte. Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst.

Gekozen bij de verkiezingen van 22 november 2006

CDA (41 zetels)

PvdA (33 zetels)

SP (25 zetels)

VVD (22 zetels)

PVV (9 zetels)

GroenLinks (7 zetels)

ChristenUnie (6 zetels)

D66 (3 zetels) 
 Alexander Pechtold, fractievoorzitter
 Fatma Koşer Kaya
 Boris van der Ham

Partij voor de Dieren (2 zetels) 
 Marianne Thieme, fractievoorzitter
 Esther Ouwehand

SGP (2 zetels) 
 Bas van der Vlies, fractievoorzitter
 Kees van der Staaij

Bijzonderheden
 Tiny Kox (SP) zag af van zijn benoeming. In zijn plaats werd op 5 december 2006 Hugo Polderman beëdigd.
 Rita Verdonk, die als tweede op de kandidatenlijst van VVD stond, haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 meer stemmen dan de lijsttrekker van haar partij, Mark Rutte.

Wijzigingen in de samenstelling

Wijzigingen in 2007 
 21 februari: Jan Peter Balkenende, Maxime Verhagen, Maria van der Hoeven, Piet Hein Donner, Gerda Verburg en Cees van der Knaap (allen CDA), Wouter Bos, Nebahat Albayrak, Jet Bussemaker, Sharon Dijksma, Bert Koenders en Frans Timmermans (allen PvdA) en André Rouvoet en Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie) werden minister of staatssecretaris in het kabinet-Balkenende IV en namen daarom afscheid van de Tweede Kamer. De vrijgekomen plaatsen werden op 1 maart dat jaar ingenomen door Ans Willemse-van der Ploeg, Corien Jonker, Eddy Bilder, Raymond Knops, Sander de Rouwe en Antoinette Vietsch (allen CDA), Khadija Arib, Paul Tang, Margot Kraneveldt, Pierre Heijnen, Mei Li Vos en Marjo van Dijken (allen PvdA) en Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink en Ed Anker (beiden ChristenUnie). Jan Peter Balkenende werd als fractievoorzitter van het CDA op 21 februari 2007 opgevolgd door Pieter van Geel, Wouter Bos werd als fractievoorzitter van PvdA op 14 februari 2007 opgevolgd door Jacques Tichelaar, André Rouvoet werd als fractievoorzitter van de ChristenUnie op 22 februari dat jaar opgevolgd door Arie Slob.
 1 maart: Joop Wijn (CDA) besloot zijn politieke loopbaan te beëindigen en gaf daarom zijn Kamerzetel op. Zijn opvolgster Madeleine van Toorenburg werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
 14 september: Rita Verdonk werd door fractievoorzitter Mark Rutte uit de fractie van de VVD gezet en vormde vanaf dat moment de eenmansfractie Lid Verdonk.
 20 november: Ferd Crone (PvdA) nam afscheid van het parlement om burgemeester van Leeuwarden te worden. Op dezelfde dag werd Anja Timmer beëdigd als zijn opvolger.

Wijzigingen in 2008 
 1 januari: Aleid Wolfsen (PvdA) vertrok uit de Kamer en werd burgemeester van Utrecht. Hij werd op 15 januari opgevolgd door Jan Boelhouwer.
 15 januari: Rosita van Gijlswijk (SP) vertrok uit de Kamer om penningmeester van haar partij te worden. Farshad Bashir volgde haar dezelfde dag op en was op dat moment met 20 jaar en 1 dag het jongste Kamerlid ooit.
 22 januari: Jacques Tichelaar liet zich wegens ziekte als fractievoorzitter van PvdA vervangen door Mariëtte Hamer. Op 22 april 2008 werd zij diens definitieve opvolgster als fractievoorzitter.
 23 januari: Jules Kortenhorst (CDA) nam na ruim een jaar Kamerlidmaatschap afscheid om directeur te worden van de European Climate Foundation. Margreeth Smilde, die van 2002 tot 2006 al lid was van de Kamer, nam dezelfde dag zijn plaats in.
 8 april: Sabine Uitslag (CDA) nam voor vier maanden de plaats in van Mirjam Sterk, die wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof tot 29 juli afwezig was. Het Kamerlidmaatschap van Uitslag verviel automatisch bij de terugkeer van Sterk. Het was voor het eerst dat van deze in 2006 ingestelde regeling voor parlementsleden gebruik werd gemaakt.
 8 april: Ron Abel (SP) nam na langdurige afwezigheid wegens ziekte in overleg met zijn partij afscheid van het parlement. Hij werd op 22 april opgevolgd door Manja Smits.
 27 april: Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA) ging met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij werd van 13 mei tot 17 augustus vervangen door Ine Aasted Madsen.
 20 juni: Jan Marijnissen werd als fractievoorzitter van de SP opgevolgd door Agnes Kant.
 2 september: Mariko Peters (GroenLinks) werd wegens een zwangerschaps- en bevallingsverlof tot 21 december vervangen door Jolande Sap.
 3 september: Wijnand Duyvendak (GroenLinks) verliet de Tweede Kamer nadat hij in opspraak was gekomen vanwege zijn verleden als milieu-activist. De vrijgekomen zetel in de GroenLinks-fractie werd vanaf deze datum ingenomen door Jolande Sap, die een dag eerder benoemd was in een tijdelijke vervanging. In haar plaats werd Isabelle Diks benoemd tot 21 december.
 3 september: Karien van Gennip (CDA) had een managementfunctie bij de ING aanvaard en Roland Kortenhorst (CDA) begon een eigen luchtvaartbedrijf. In hun plaats werden Sabine Uitslag en Ine Aasted Madsen beëdigd.
 18 december: Henk Kamp (VVD) vertrok uit de Kamer en wordt commissaris voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ton Elias volgde hem dezelfde dag op.

Wijzigingen in 2009 
 1 januari: Nathalie de Rooij (SP) vertrok om persoonlijke redenen. Zij werd op 13 januari opgevolgd door Trix de Roos.
 3 maart: Naïma Azough (GroenLinks) werd wegens een zwangerschaps- en bevallingsverlof tot 16 juni vervangen door haar partijgenoot Mathieu Heemelaar.
 10 maart: Jos Hessels (CDA) verliet de Kamer nadat hij enkele dagen eerder was aangetreden als gedeputeerde in Limburg. Op 17 maart werd zijn opvolger Hein Pieper beëdigd.
 1 mei: Jacques Tichelaar (PvdA) verliet de Kamer vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin van Drenthe. Hij werd opgevolgd door Patricia Linhard.
 14 juli: Hans van Baalen (VVD), Wim van de Camp (CDA) en Barry Madlener (PVV) verlieten de Kamer vanwege hun benoeming, na de verkiezingen in juni 2009, tot lid van het Europees Parlement. Zij werden op 1 september opgevolgd door Rendert Algra (CDA), Cees Meeuwis (VVD) en Richard de Mos (PVV).
 18 november: Arend Jan Boekestijn (VVD) stapte op nadat hij dezelfde dag uitspraken deed over het vertrouwelijke bezoek van Tweede Kamerleden aan Koningin Beatrix. Hij werd op 1 december opgevolgd door Mark Harbers.
 11 december: Ruud van Heugten (CDA) verliet de Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Zijn opvolger Nihat Eski werd op 15 december beëdigd.

Wijzigingen in 2010 
 19 januari: Attje Kuiken (PvdA) werd wegens een zwangerschaps- en bevallingsverlof gedurende vier maanden vervangen door haar partijgenoot Saskia Laaper.
 9 februari: Chantal Gill'ard (PvdA) werd tot en met 31 mei 2010 wegens ziekte vervangen door haar partijgenoot Keklik Yücel.
 4 maart: Agnes Kant nam ontslag als fractievoorzitter van de SP na de teleurstellende resultaten van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen een dag eerder. Ze werd een dag later opgevolgd door Emile Roemer.
 11 mei: Staf Depla (PvdA) verliet de Kamer vanwege zijn benoeming tot wethouder van Eindhoven. Zijn opvolger Nebahat Albayrak werd op 12 mei beëdigd.

Nederlandse politiek in 2006
Nederlandse politiek in 2007
Nederlandse politiek in 2008
Nederlandse politiek in 2009
Nederlandse politiek in 2010
2006-heden